Tipsport liga 2018/19 byla 26. sezónou slovenské hokejové extraligy.

Tabulka Základní části

Playoff

Pavouk

Předkolo 
 MHC MIKRON Nové Zámky - HC 07 Detva 1:3 (4:2, 3:4pp, 2:4, 1:2)
 DVTK Jegesmedvék -  MAC Budapest 0:3 (1:3, 2:3pp, 2:4)

Čtvrtfinále 
 HC ’05 iClinic Banská Bystrica- HC 07 Detva 4:1 (5:0, 2:4, 1:0pp, 3:0, 4:0)
 HKM a.s. Zvolen - MAC Budapest 4:1 (4:0, 3:2sn, 2:1, 0:2, 3:1)
 HK Nitra- HK Dukla Trenčín 4:2 (2:3pp, 4:1, 3:5, 4:1, 2:0, 2:0)
 HC Košice - HK Poprad 2:4 (2:3, 1:2pp, 2:4, 5:1, 4:3pp, 2:4)

Semifinále 
 HC ’05 iClinic Banská Bystrica - HK Poprad 4:2 (5:4, 4:3, 0:3, 1:2sn, 2:1, 2:0)
 HKM a.s. Zvolen - HK Nitra 3:4 (2:4, 3:2pp, 1:3, 2:1, 2:3, 4:1, 1:4)

Finále 
 HC ’05 iClinic Banská Bystrica - HK Nitra 4:1 (3:2pp, 3:1, 7:3, 1:2sn, 6:2)

Baráž o extraligu 
Poznámka : V báraži se utkali poslední tým z Extraligy a vítěz 1. ligy. Série byla na čtyři vítězné zápasy. Vítězem se stal tým HK Dukla Ingema Michalovce, který postoupil do slovenské nejvyšší soutěži. MsHK DOXXbet Žilina sestoupila do 1. ligy.
 MsHK DOXXbet Žilina - HK Dukla Ingema Michalovce 3:4 (3:1, 4:1, 2:3pp, 0:3, 4:1, 0:2, 1:2)

Externí odkazy 
  Oficiální stránky slovenského hokeje
   Slovenský svaz ledního hokeje

Slovnaft extraliga
Lední hokej v roce 2018
Lední hokej v roce 2019